Далибор Джурджевич (, родился 25 марта 1973 года) — помощник судьи Сербской международной ассоциации футбола. В 2011 году он получил лицензию помощника судьи ФИФА.

В составе судейской бригады Милорада Мажича, Далибор Джурджевич обслуживал матчи Чемпионата мира по футболу в России, Лиги чемпионов, включая финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 года, Лигу Европы УЕФА, финал Кубка конфедераций ФИФА 2017 года, Евро-2016 УЕФА во Франции, Суперкубок УЕФА 2016 года, Чемпионат мира по футболу 2014 года в Бразилии, Чемпионат мира по футболу (до 20 лет) в Турции, а также в крупнейших матчах, организованных Футбольной ассоциацией Сербии, Китайской футбольной ассоциацией, Катарской футбольной ассоциацией, и Саудовской Аравией. Он участвовал в качестве видео-помощника судьи (ВАР) в матчах организованных Федерацией футбола Аравии и Ассоциацией футбола Египта.

Футбольная ассоциация Сербии 5 лет подряд избирала его в качестве лучшего помощника судьи. Он является обладателем множества престижных наград за профессиональное футбольное судейство как в стране, так и за рубежом.

Женат. У Далибора есть два сына.

Судейская карьера 
Дабор начал свою судейскую карьеру в 1994 году и уже через три года получил значок Национального рефери.

Дабор судил 10 лет (1999—2009) в Первой сербской лиге. За 10 лет как главный арбитр он отсудил 126 игр и дебютировал в сербской Суперлиге в 2004 году.

В 2009 году Дабор перешел на должность помощника судьи и вскоре попал в международный список помощников судьи ФИФА. Позже он упомянул в одном из своих интервью, что это было самое важное решение в его жизни. Он присоединился к команде Мажича в 2012 году и вместе с помощником судьи ФИФА Милованом Ристичем стал незаменимым членом команды. Он хвалил Мажича и его видение команды и знал, что они добьются больших результатов работая вместе.

Чемпионат мира по футболу до 20 лет в Турции 
Вся судейская бригада перешла в категорию элитных судей УЕФА и была приглашена на чемпионат мира по футболу до 20 лет, проходивший в Турции, где работала на двух матчах: Колумбия — Австралия и Нигерия — Уругвай.

Чемпионат мира по футболу 2014 
В составе судейской бригады Милорада Мажича, Далибор Джурджевич судил матч группового этапа сборных Германии и Португалии в Сальвадоре-да-Баии, в котором Пепе ударил Томаса Мюллера головой, а Германия выиграла со счетом 4:0.

Вторая игра между Аргентиной и Ираном (1-0) была их последней на этом чемпионате. В футбольном и судейском кругах было много разговоров об инциденте, который произошел на 58-ой минуте матча.

Этот чемпионат мира стал первым и главным профессиональным уроком для команды.

2014—2016 
Будучи частью судейской команды, отвечающей за ответный матч Лиги чемпионов УЕФА в марте 2015 года между Боруссией и Ювентусом, а также первый четвертьфинальный матч между Атлетико Мадрид и Реал. Они так судили ответный полуфинальный матч ФК Днепр — ССК Наполи в полуфинале Лиги Европы.

В июле 2015 года египетская футбольная команда попросила команду судить самую большую лигу страны в Каирском дерби между соперниками между городами Аль-Ахли и Замалеком .

Они были назначены в феврале 2016 года на судейский матч плей- офф Лиги Европы УЕФА между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем на стадионе Олд Траффорд перед 75 180 зрителями.

Евро-2016 
Судейский комитет УЕФА назначил судейскую команду Сербии во главе с Мажичем для проведения матчей на Евро-2016 во Франции. Сербская рефери-команда была впервые назначена на судейство матча группового этапа сборной Ирландии и Швеции на Стад де Франс в Париже 13 июня, который завершился 1-1.

Они судили матч 17 июня в группе D между Испанией и Турцией на Ривьере Алианц в Ницце, где Испания выиграла 3-0.

На следующем этапе Кубка сербская команда была назначена для проведения матча 16-го тура между Венгрией и Бельгией на муниципальном стадионе в Тулузе, который бельгийцы выиграли 4-0.

Суперкубок УЕФА 2016 
Только что после судейства на УЕФА ЕВРО-2016, благодаря отличной форме, Комитет судей УЕФА назначил Мажича, Ристича и Джуржевича на должность самого престижного в своей карьере назначения (по состоянию на тот год). Суперкубок УЕФА 2016 года между ФК Реал Мадрид и ФК Севилья на стадионе Леркендаль в Тронхейме, Норвегия, в котором Реал выиграл со счетом 3-2 после дополнительного времени.

Джурджевич назвал этот матч одним из самых сложных в своей карьере, когда всей команде пришлось принимать какие-то большие и сложные решения, такие как гол на 90-й минуте с «мертвого угла», который Реал привел к дополнительному времени. Все они должны были быть сделаны без Система видеопомощи арбитрамa (это было только в следующем году, когда ВАР использовался в УЕФА).

Финал Кубка Конфедераций ФИФА 2017 
ФИФА также предоставила кредиты этой судейской команде с привилегией и обязанностью провести финала Кубка Конфедераций ФИФА 2017 между Чили и Германией, сыгранный в Санкт-Петербурге 2 июля 2017 года. Это был их первый финал с помощью ВАР, что, несомненно, помогло в момент спора, так как Гонсало Хара был признан ударом локтя Тимо Вернера в лицо.

Финал Лиги чемпионов 2018 года 
26 мая 2018 года Мажич, Ристич и Джурджевич судили финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 между Ливерпулем и Реалом в Киеве.

Как помощник судьи, у Джурджевичa был важный колл — двойной офсайд на 43-й минуте . Официальный судья в элитном матче УЕФА в отставке Эдуардо Итурральде Гонсалес в одном из своих интервью на испанском радио заявил, что этот звонок был полностью, потому что Бензема находился в офсайде, как и Криштиану Роналду.

Эта игра символизировала наибольший успех в карьере команды, о чём говорил Джурджевич в одном из своих интервью. Это был результат 25 лет напряженной работы. Работу судейской команды высоко оценил Пьерлуиджи Коллина, легенда футбольных судейских кругов и глава судейского комитета УЕФА в то время.

Чемпионат мира по футболу 2018 года 
В качестве корона карьеры команды, Комитет судей ФИФА выбрал Милорада Мажича, Миодрага Ристича и Далибора Джурджевича, который будет в составе 36 судей и 63 помощников судей на Чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

Они были ответственны за игры между Южной Кореи против Мексики 1-2 (Ростов-на-Дону, 23 июня — го), Сенегал против Колумбии 0-1 (Самара, 28 — го июня), а также четвертьфинал между Бразилией и Бельгией 1-2 (Казань, 6 июля — го).

Они были первыми кандидатами на финальный матч, но так как Хорватия играла в финале, ФИФА пыталась избежать каких-либо противоречий с сербской рефери командой, делающей эту игру. Многие хорватские болельщики и спортивные журналисты опубликовали в социальных сетях и в различных спортивных новостях, что они не будут против увидеть Мажича, Ристича и Джуревича в финале и выберут их из команды Питаны.

Несмотря на то, что команда не попала на судейство финала Кубка мира ФИФА 2018 года, они были неофициально объявлены футбольными болельщиками и профессионалами одной из лучших судейских команд турнира.

Последние игры в команде (2018—2019) 
Следующая большая игра 16 — ого октября 2018 года на Стад де Франс, как Франция команда вернулась из цели вниз бить Германию 2-1 в Лиге Наций УЕФА .

Их появление в плей-офф Лиги чемпионов состоялось в том, где « Бенфика» играла с ПАОК (1: 1).

На групповом этапе они были ответственны за ПСВ Эйндховен против Интер Милан (1: 2), Манчестер Юнайтед ФК против Ювентус (0: 1) и ФК Барселона против Тоттенхэм (1: 1) на 11 декабря 2018 года, что было их последним CL игры.

14 февраля 2019 года Мажич, Ристич и Журьевич были ответственны за игру Раунда 32 в Лиге Европы УЕФА, ФК Цюрих — « Наполи» (1: 3), которая стала их последним международным появлением в команде.

В начале 2019 года Мажич продолжал свою профессиональную карьеру в качестве рефери Китайской футбольной ассоциации (CFA), а Ристич и Джурджевич стали частью Профессиональной лиги Саудовской Аравии .

VAR 

Джурджевич провел около 30 игр для Профессиональной лиги Саудовской Аравии, некоторые в качестве помощника рефери, а некоторые в качестве видеопомощникa арбитра (сертифицированный IFAB VAR).

Сербское вечное дерби 
Джурджевич участвовал в 20 " вечных дерби " (матч между «Црве́на зве́зда» и «Парти́зан») в течение своей 10-летней карьеры в качестве рефери сербской Суперлиги . Это матч, который занимает особое место в сердце любого сербского футбольного болельщика, игрока и официального лица, из-за давней конкуренции между двумя командами и сложности, которая сопровождает его.

Судейское образование и гуманитарная работа 
Джурджевич активно участвует в различных программах по наставничеству и развитию талантов в Сербии .

Недавно он инициировал и возглавил кампанию, поддерживаемую Футбольной ассоциацией Сербии, по сбору средств и оказанию помощи сербской системе здравоохранения в текущей борьбе с пандемией COVID-19 .

Примечания 

Футбольные судьи Сербии